Blackborough – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Blackborough – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk